Мильграм (Мильгром) — еврейская фамилия, происходящая от  (милгройм) — «гранат».

 Мильграм, Борис Леонидович (род. 1954) — российский театральный режиссёр и антрепренёр, министр культуры и массовых коммуникаций Пермского края (с 2008 года).
 Мильграм, Исидор Вольфович (1896—1938) — большевик с 1916 года, принадлежал к первому поколению советских разведчиков.
 Мильграм, Леонид Исидорович (1921—2011) — директор московской школы № 45, Народный учитель СССР, почётный гражданин города Москвы.
 Милгрэм, Стэнли (1933—1984) — американский социальный психолог и педагог.

См. также